Microcyclops furcatus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1837 roku na podstawie prac naukowych szkockiego zoologa Williama Bairda.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1837 roku